Aka může znamenat:
 aka, a.k.a., AKA apod. – používá se pro oddělení pseudonymu od jména (z anglického also known as)
 Aka (Maďarsko) – obec v Maďarsku
 Aka (hora) – hora v Japonsku
 Aka (rod) (Acca) – rod rostlin z čeledi myrtovitých
 AKA (film) – britský film z roku 2002

Externí odkazy